Синагога Тиферет Исраэль — наименование синагог в различных города мира.

 Синагога Тиферет Исраэль — синагога в Иерусалиме
 Синагога Тиферет Исраэль — синагога в Каракасе, Венесуэла.